Feliks Dzierżanowski
 Juliusz Dzierżanowski
 Kazimierz Dzierżanowski
 Michał Dzierżanowski
 Marcin Dzierżanowski